Cette page fournit une liste des villes du Kazakhstan classée par nombre d'habitants (2008).

La plus importante agglomération du Kazakhstan est Almaty (ancienne Alma-Ata) avec une population de  habitants (2014). 10 % de la population du pays vit dans ce qui était auparavant la capitale du pays. 

La nouvelle capitale depuis 1998, Astana, un temps dénommée Nour-Soultan, est la deuxième ville par sa population avec .

La liste suivante recense l'ensemble des 53 plus grandes villes avec leur nom transcrit en écriture latine et en kazakh, le résultat des recensements de 1979, 1989 et 1999 ainsi qu'un dénombrement effectué le .

La région (oblys), à laquelle la ville est rattachée, est indiquée : la capitale Astana, ex Nour-Soultan, ainsi que les villes de Almaty et Baïkonour ont un statut spécial et ne sont rattachées à aucune région.

Tableau

Références

Annexes

Sources

Liens externes 

  Statistiques de la République du Kazakhstan
  Citypopulation.de

 
Kazakhstan
Liste en rapport avec le Kazakhstan